Голубич () — южнославянская фамилия.

Известные носители:
 Голубич, Виктория (род. 1992) — швейцарская теннисистка.
 Голубич, Мустафа (1889—1941) — югославский политический деятель, агент советской разведки.